Cette page recense les pays ont changé de nom au cours de l'histoire.

Pays listés

Pays qui ont changé de nom sans changer de régime politique ou autre

Pays qui ont changé de nom tout en changeant le régime politique (par un coup d'État par exemple)

Notes et références 

Pays